John Maney ist der Name folgender Personen:

* John Manley (Politiker) (* 1950), kanadischer Jurist und Politiker
 John Manley (Snookerspieler), englischer Snookerspieler 
 John H. Manley (1907–1990), US-amerikanischer Physiker